Marcin Głowacki (ur. 1973) – polski łyżwiarz figurowy, olimpijczyk, trener
 Marcin Głowacki (ur. 1973) – polski pisarz, dziennikarz, realizator telewizyjny, reżyser filmowy
 Marcin Głowacki (ur. 1983) – polski żużlowiec